Хидрант може бити:

 Хидрант (водени), место одакле се црпи вода (водени хидрант).
 Хидрант (жарњаци), јединке у колонији полипа које су специјализоване за обављање одређених функција.